Округ Хіяма
 Повіт Хіяма